Vanna kan syfta på:

Vanna (namn) –ett kvinnonamn
Vanna, Norge – en norsk ö
Vanna (redskap) – ett redskap för finrensning av säd
  Vanna (djur) – ett släkte i familjen äkta malar
Vannaugn – en typ av glasugn för smältningen av glasmassa 
Vanna Rosenberg (1973–), en svensk skådespelare, komiker och sångerska